Fareins es una comuna francesa del departamento de Ain, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes.

Demografía

Lugares y monumentos 
 Castillo de Fléchères (siglo XVII)

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Localidades de Ain